Іван Юрійович Вологжанінов (7 квітня 1974, Ухта, Комі АРСР, РРСФР, СРСР) — український хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець київської команди «Крижинка». Виступав за команди «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ), «Летбрідж Гаррікейнс», «Камлупс Блейзерс», «Джексонвілл Лізард Кінгз», «Дейтон Бомберс», «Мобіл Містікс», СКА (Санкт-Петербург), «Крістіанстадс» (Швеція), «Ландсберг», «Кауфбойрен» (Німеччина), «Дніпро» (Херсон), «Дніпровські вовки» (Дніпропетровськ). У вищій лізі чемпіонату СРСР провів 26 матчів. 1992 року був обраний на драфті Національної хокейної ліги клубом «Вінніпег Джетс».

Досягнення 
 Переможець Меморіального кубка (1): 1995

Статистика 

 У другій половині сезону 1991/1992 «Сокіл» грав у перехідному турнірі команд вищої і першої ліг.

Посилання 
 

радянські хокеїсти
українські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти шведських клубів
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Дніпра» (Херсон)
Хокеїсти «Дніпровських вовків»
Хокеїсти «Кауфбойрена»
уродженці Ухти